Inal, auch İnal, Yinal oder Yenal, ist der Titel bzw. Name folgender Personen:

 Esra Inal (* 1981), türkisch-deutsche Schauspielerin und Autorin
 Ibrahim Inal (gest. 1059), seldschukischer Heerführer  
 Al-Aschraf Sayf ad-Din Inal, Mamlukensultan von Ägypten (reg. 1453–1461)
 Alparslan Yenal (* 1935), türkischer Politikwissenschaftler
 Bülent İnal (* 1973), türkischer Schauspieler
 Turgay İnal (* 1958), türkischer Fußballspieler
 Ulvi Yenal (1908–1993), türkischer Fußballtorhüter
 Ümit İnal (* 1969), türkischer Fußballspieler

 İnal Batu (1936–2013), türkischer Diplomat und Politiker
 Yenal Tuncer (* 1985), türkischer Fußballspieler